Земовит Добжинский (польск. Siemowit (Ziemowit) dobrzyński; ок. 1265 — ) — князь Брест-Куявский (1267—1287), Добжинский (1287—1293, 1295—1303, 1305—1312) из династии Пястов, сын Казимира I, князя Куявского, брат короля Польши Владислава I Локетка.

Биография 
Земовит был пятым, младшим сыном Казимира Куявского (ок. 1211 — 1267) и третьим от брака с Евфросинией (1228/1230 — 1292), дочерью опольско-рацибужского князя Казимира. После смерти отца Земовит вместе со старшими братьями находился под опекой матери, которая в 1267—1275 была регентшей Брест-Добжинского княжества. В 1287 году, в результате договорённости между его старшими братьями, Земовит удельным князем Добжинским.

Управлять приграничным княжеством ему было непросто, и в 1293 году молодой князь попал в плен к литовцам. Он смог бежать из плена лишь спустя два года, в 1295-м. В отсутствие Земовита княжеством управлял его брат Владислав, который по возвращении вернул ему власть.

В 1296 году Земовит женился на Анастасии, дочери князя Льва Даниловича Галицкого. Этот брак мог быть инспирирован его братом Владиславом Локетком.

В 1300 году королём Польши стал чешский король Вацлав II, который принудил Земовита принести ему оммаж и забрал его часть в Брестском каштелянстве. В том же году произошел разрушительный набег литовцев на Добжинское княжество.

Спустя два года Земовит занял город Осек в Михаловской земле, в связи с тем, что рыцарь Симон из Осека был должен ему денег и не смог отдать долг.

В 1303 году племянники Земовита Лешек, Пшемысл и Казимир, контролировавшие Михаловскую землю, выступили против него. Их поддержали подданные Земовита, недовольные проводимой им прочешской политикой, во главе с Воиславом Трояновичем. Войска противников Земовита вступили в Добжинь и окрестные земли, сам он оказался в плену.

В 1304 году благодаря вмешательству сохранившего ему верность рыцаря Анджея из Плок Земовит убегает из плена. Он отвоевал Добжинь и окрестные земли, а также захватил принадлежавшие восставшим племянникам Слонско и Вышогруд. Однако уже через несколько месяцев они отобрали у Земовита свои земли обратно.

После смерти короля Вацлава II в 1305 году Земовит принимает сторону своего брата Владислава Локетка (который был в ссоре с Вацлавом). В 1306 году Владислав завладел польским престолом, и Земовит стал наследственным вассалом Польши. В том же году литовцы опять разоряют добжинские земли.

Земовит имел самые разные контакты с ближайшими соседями, в том числе с Тевтонским орденом, поэтому исследователи предполагают, что именно ему принадлежала идея привлечь их на борьбу Польши против маркграфов Бранденбурга за Гданьское Поморье. Это имело для Польши печальные последствия. Тевтонские рыцари в 1308 году захватили Поморье — но основали на этой территории собственное государство. Поморье было возвращено Польше только в 1466 году.

Последние годы жизни Земовита были омрачены конфликтом с церковью. В 1310 году он отказался платить десятину и за это был отлучён от церкви вместе с семьёй. Отлучение было снято уже после его смерти, в 1316 году.

Земовит Добжинский умер, вероятно, в 1312 году. Долгое время считалось, что он погиб в 1306 году, во время набега литовцев на его княжество. Однако впоследствии были найдены документы, свидетельствующие о том, что Земовит был жив позже 1306 года. Место его захоронения неизвестно.

Брак и дети 
Жена — с 1296 года Анастасия (ум. 12 марта 1335), дочь Льва Даниловича, князя Галицкого, и Констанции, дочери венгерского короля Белы IV. До 1316 года вместе с Владиславом Локетком была регентшей при их детях.

Дети:
 Лешек (ок. 1300 — не позднее 10 июля 1316)
 Владислав Горбатый (1303/1305—1351/1352), князь Добжинский в 1312—1327/1328 и с 1343, князь Ленчицкий с 1327/1328. В 1323 году, после смерти своих двоюродных братьев Льва и Андрея, претендовал на то, чтобы стать их наследником в Галицко-Волынском княжестве.
 Казимир (ок. 1304 — не позднее 10 июля 1316)
 Болеслав (ок. 1305—1328), князь Добжинский в 1312—1327/1328, князь Ленчицкий с 1327/1328.
 Юдит (ум. не ранее 1313)
Его сыновья не оставили потомства, и после смерти Владислава Горбатого княжество вошло в состав Королевства Польского.

Источники 
Земовит Добжинский на Poczet.com
Земовит Добжинский на Polski Słownik Biograficzny

Родившиеся в 1260-е годы
Пясты
Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века
История Польши
Бежавшие из плена